Чурла-Турла - назва Сюрла-Трі (1917–1925)
Сурла-Турла - назва Сюрла-Трі (1925-1927
 Турла-Кая - скелі в Криму.